Osoby o tym nazwisku:
 Jan Zygmunt Deybel – saski architekt i wojskowy
 Ksawera Deybel – polska śpiewaczka